Ву́лиця Кооперати́вна — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Кооперативна — вулиця в місті Київ
 Вулиця Кооперативна — вулиця в місті Черкаси

Вулиці